TZ, Tz och tz kan syfta på:

TZ – landskoden för Tanzania enligt ISO 3166
TZ – IATA-koden för ATA Airlines
TZ – en förkortning för Twilight Zone (flipperspel)
tz database – en databas för information om världens tidszoner
 .tz är Tanzanias toppdomän